El nombre indio Richa proviene del sánscrito ṛicha, que significa ‘himno’.

Personas

 Richa Ahuja (Nueva Delhi, 1973-), actriz de cine, teatro y televisión india.
 Richa Gangopadhyay (Nueva Delhi, 1986-), actriz, modelo y reina de belleza india.
 Richa Pallod (Bangalore, 1980), actriz de cine y modelo india.
 Richa Panai (Lucknow, años 1970), actriz y modelo india.
 Richa Sharma (1972-), cantante de playback para películas y cantante devocional india.
 Richa Sharma (India, 1963 - Nueva York, 1996), actriz de Bollywood, esposa del actor de cine Sanjay Dutt (1959-).
 Richa Tiwari, actriz teatral india nacida en Sagar (estado de Madhya Pradesh).
 Richa Garg, médica india.

Nombres indostánicos
Nombres femeninos